L'Euroligue de basket-ball 2017-2018 (ou Turkish Airlines Euroleague pour des raisons de sponsoring) est la  de l'Euroligue masculine et la  de la plus prestigieuse coupe des clubs européens. La compétition rassemble les 16 meilleurs clubs de basket-ball de la zone FIBA Europe.

Pour la seconde fois dans l'histoire de la compétition, les 16 équipes engagées s'affrontent toutes à l'occasion d'une phase régulière. Les huit meilleures disputent des playoffs sous forme de 1/4 de finale au meilleur des 5 matchs suivi d'un Final Four.

Saison régulière

Équipes participantes 
16 équipes disputent la saison régulière en matchs aller et retour, soit 30 matchs au total.

Les 16 équipes qualifiées sont :

Classement 

|

|}

Évolution du classement

Matches de la saison régulière 

Légende :  leader du classement,  qualifié pour les playoffs.

Leaders statistiques

Phase éliminatoire 
Les quarts-de-finale se jouent en 3 manches gagnantes. Les deux premières rencontres (et éventuellement la cinquième) ont lieu sur le terrain de la première équipe nommée. Les quatre équipes qualifiées disputent le Final Four, organisé du 19 au 21 mai 2018 au Kombank Arena de Belgrade.

Récompenses 

Meilleur joueur :  Luka Dončić ( Real Madrid)
Meilleur marqueur (trophée Alphonso Ford) :  Alexey Shved ( BC Khimki Moscou)
Meilleur jeune joueur (joueur de moins de 22 ans) :  Luka Dončić ( Real Madrid)
Meilleur défenseur :  Kyle Hines ( CSKA Moscou)

Trophées mensuels

Trophées hebdomadaires

MVP par journée

Saison régulière

Notes et références

Articles connexes 
 EuroCoupe de basket-ball 2017-2018
 Ligue des champions de basket-ball 2017-2018
 Coupe d'Europe FIBA 2017-2018
 Euroligue féminine 2017-2018

Lien externe 
  Site officiel de l’Euroligue

2017-2018
Saison 2017-2018 de basket-ball
basket-ball M1